Нёнокса:
 Нёнокса — село в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области
 Нёнокса — центральный ракетный полигон ВМФ на Белом море в посёлке Сопка Архангельской области
 Нёнокса — река в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области
 Нёнокса — станция Северной железной дороги. Конечный пункт линии «Исакогорка — Нёнокса»

См. также 
 Инцидент в Нёноксе — радиационная авария 8 августа 2019 года.